Појам Орора може да се односи на:
Орора (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Орора (Колорадо), град у САД у држави Колорадо
Орора (Тексас), град у САД у држави Тексас
Орора (Онтарио), град у Канади у покрајини Онтарио

en:Aurora